Евге́ний Рома́нов:
 Романов, Евгений Александрович (род. 1985) — российский боксёр.
 Романов, Евгений Анатольевич (род. 1988) — российский шахматист, гроссмейстер.
 Романов, Евгений Арсеньевич (1926—2014) — Герой Социалистического Труда.
 Романов, Евгений Иванович (1931—1982) — советский инженер-химик, организатор химического производства, директор КЧХК.